Osoby o tym nazwisku:
 Aneta Kolańczyk (ur. 1969) – polska poetka
 Kazimierz Kolańczyk (1915-1982) – polski historyk prawa
 Wojciech Kolańczyk (ur. 1946) – polski prawnik
 Wojciech Kolańczyk (ur. 1999) – polski szermierz.